«Нормандия — Неман» — художественный фильм, снятый режиссёром Жаном Древилем в 1959 году. Производство киностудий Franco-London-Film, Alkam Films и «Мосфильм». Продюсер Александр Каменка. В написании сценария принимал участие Константин Симонов. Премьера: 24 февраля 1960 (Париж), 9 марта 1960 (Москва).

Фильм посвящён лётчикам французской эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшимся в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Основан на реальных событиях. Настоящие фамилии лётчиков в фильме частично изменены.

Сюжет 
Франция капитулировала. Боевые лётчики валяются на алжирских пляжах и тяжело переживают своё вынужденное безделье. Когда у них появляется шанс снова включиться в борьбу с гитлеровской Германией, тринадцать пилотов во главе с майором Марселе́ном зимой 1942 года через Тегеран добираются до Советского Союза, войска которого уже отступили к Волге, но, в отличие от французской армии, продолжают сражаться.

Преодолевая кошмарную русскую зиму, теплолюбивые французы переучиваются на советские самолёты и вступают в бой как союзная воинская часть — истребительная авиационная эскадрилья «Нормандия», подразделение вооружённых сил «Свободной Франции». Умный и предусмотрительный бывший учитель Леме́тр, азартный и безрассудно храбрый бывший рабочий Бенуа́, скромный до застенчивости Шардо́н, трусоватый де Лиро́н, всякий раз всё-таки умеющий заставить себя идти в бой вместе с товарищами, и даже «два маркиза», истинные аристократы де Вильмо́н и де Буасси́, и в воздухе умеющие драться по-мушкетёрски изящно, — лётное искусство и мужество помогают французским лётчикам встать в один ряд с русскими товарищами по оружию. Через аварии, непонимание, трагические случайности — вместе с возникающим взаимным уважением и доверием крепнет настоящее боевое братство.

Наконец, после года жестоких боёв «Нормандия» получает первое пополнение — вторую команду французских лётчиков, сумевших приехать в Советский Союз. В составе второй группы в СССР прилетает и майор Флавье́, бывший командир Бенуа и де Вильмона — профессиональный офицер, всегда подчинявшийся приказам; в его послужном списке есть даже сбитый английский самолёт. Теперь эскадрилья может быть развёрнута в полноценный истребительный авиаполк. И именно Флавье как старший по званию оказывается вынужден после гибели майора Марселена принять на себя командование полком «Нормандия». В том числе и заслуженными орденоносными ветеранами, которые бежали из оккупированной Франции, чтобы сражаться с фашистами, когда Флавье ещё считал это воинским преступлением…

В ролях

Эскадрилья «Нормандия», полк «Нормандия — Неман» 
 Марк Кассо — майор Марселен, первый командир эскадрильи «Нормандия», затем командир полка (собирательный образ; прототипы — Жозеф Пулике́н, Жан Тюля́н, Пьер Пуйяд)
 Жорж Ривьер — Герой Советского Союза лейтенант Бенуа, командир первой эскадрильи полка «Нормандия» (прототип — Герой Советского Союза Марсель Альбер)
 Джани Эспозито — капитан Леметр, командир второй эскадрильи (прототип — Герой Советского Союза Марсель Лефевр)
 Жан-Клод Мишель — майор Флавье, командир третьей эскадрильи, затем полка «Нормандия-Неман» (условный прототип — Луи Дельфино́)
 Ролан Менар — Герой Советского Союза лейтенант маркиз де Вильмон (прототип — Герой Советского Союза виконт Ролан де ла Пуап)
 Жан Убе — лейтенант маркиз де Буасси
 Пьер Трабо — лейтенант Шардон
 Жак Ришар — лейтенант Колен
 Жерар Дарьё — лейтенант Ле Ген
 Жерар Бюр — капитан де Лирон
 Андре Умански — лейтенант Дюпон
 Ришар Винкле́р — лейтенант Симоне́́
 Мишель де Серевиль — лейтенант Пикар
 Даниэль Даре — лейтенант Казаль
 Клеман Тьерри — младший лейтенант Виньелетт
 Жак Бернар — младший лейтенант Перье
 Николя Батай — лейтенант Кастор, переводчик
 Ролан Шалос — доктор (прототип — Жорж (Григорий Янкелевич) Лебединский)
 Владимир Бамдасов — инженер-капитан Сарьян, зампотех «Нормандии»
 Юрий Медведев — старшина Иванов, механик де Буасси

Советские лётчики 
 Николай Лебедев — полковник Синицын
 Николай Рыбников — капитан Тарасенко
 Владимир Гусев — лейтенант Зыков
 Виталий Доронин — генерал Комаров, командир авиадивизии

 Леонид Хмара — текст за кадром
 Нина Гребешкова

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Жан Древиль
 Режиссёр: Дамир Вятич-Бережных
 Ассистенты режиссёра: Л. Охрименко, Луи Паскаль
 Режиссёр по монтажу: Ева Ладыженская
 Главный оператор: Жак Натто
 Оператор: Жан Лалье
 Художник: Алексей Пархоменко
 Художник-декоратор: Александр Хинкис
 Композитор: Родион Щедрин
 Звукооператор: Борис Вольский
 Воздушные съемки: Е. Лозовский
 Автор сценария: Константин Симонов, Шарль Спаак, Эльза Триоле
 Грим: М. Аляутдинова, Л. Лерноусова
 Костюмы: М. Жукова
 Комбинированные съемки
 Оператор: К. Алексеев
 Художник: А. Клименко
 Оркестр управления по производству фильмов
 Дирижёр: Г. Гамбург

Награды 
 Брюссель-61 («За фильм, способствующий делу мира»).

Съёмки 
Вместо самолётов Як-1, Як-3 и Як-9, на которых летали пилоты эскадрильи «Нормандия-Неман», на съёмках использовались учебно-тренировочные самолёты Як-11 ДОСААФ Сумского аэроклуба.

Критика 
Французский лётчик, Герой Советского Союза Ролан де ла Пуап, служивший в эскадрилье «Нормандия — Неман» отмечал, что если не считать некоторых недостатков фильма, к которым он относил прежде всего сильные преувеличения в характерах персонажей, то советско-французский фильм даёт точное представление о деталях службы и деятельности подразделения. К достоинствам картины он также отнёс реалистично поставленные сцены боёв. Французский критик  писал по поводу фильма: «Сколько бы вы ни старались оставаться бесстрастным, какую бы ни питали ненависть к тому, что прямо или косвенно способно прославлять войну, нельзя без волнения слышать, как русские офицеры поют на своем языке „Марсельезу“ в честь французских офицеров».

Примечания

Литература 
 Гофман Г. — Великое братство (О франко-советском фильме «Нормандия-Неман») // Искусство кино. — 1960 , № 5. — С. 83-87
 Денисов Н. и Котельников Б. — Крылья дружбы (Худож. фильм «Нормандия-Неман») // Правда, 10 марта 1960
 Жак Реми — В небесах мы летали одни… (Худож. фильм «Нормандия-Неман». Статья франц. писателя) // Литературная  газета, 10 марта 1960

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Франции
Исторические фильмы о 1940-х годах
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о лётчиках
Нормандия — Неман
Фильмы СССР 1959 года
Фильмы Франции 1959 года
Фильмы Жана Древиля